Limeum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Limeum ingår i familjen Limeaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nejlikordningen
Limeum